Concelex este o firmă de construcții din România cu capital românesc. A fost fondată în 1994 ca business de familie. În obiectul său de activitate, sunt incluse construcția de clădiri rezidențiale, clădiri pentru mai multe familii (blocuri), clădiri nerezidențiale, clădiri industriale, spitale, școli, clădiri de birouri, depozite și edificii religioase, construcții în domeniul energiei și construcții edilitare. Administrator al companiei este Vișan Beniamin Cătălin, iar ca beneficiari ai companiei sunt menționați Daniel Pițurlea și Bucur Ana. Concelex are în portofoliu mai multe clădiri civile, comerciale, industriale și rezidențiale, printre care se numără noile stadioane Steaua și Rapid.

Istoric 
Concelex a fost fondată în 1994, ca business de familie. În 2000, a fost înființată o nouă firmă de către aceiași beneficiari, denumită Concelex Engineering SRL. Concelex a fost prezentă în Top 100 Antreprenori Generali în Construcții, clasament realizat de IBC Focus, pe locul 26 în 2017, ajungând pe locul 7 în 2020. Publicația „Români care dezvoltă România” a plasat Concelex pe locul 92 în 2020.

Energie și construcții edilitare 
În 2004, Concelex a construit un turn hiperbolic de răcire la Severin, singura construcție de acest fel din România construită după 1989. În 2002, a supraînălțat digul de zgură și a realizat puțurile colectoare ale CET Drobeta Turnu Severin. Tot aici, compania a executat lucrări majore de reparații la clădirea grupurilor de turbine. La Complexul Energetic Oltenia a realizat lucrări de reabilitare ale turnului de răcire nr. 3.  A mai construit stații de epurare la Sfântu Gheorghe și Slatina. 

Are în construcție depozitul intermediar de combustibil ars al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Clădiri și infrastructură 
Din 2018, Concelex a participat în asociere cu Construcții Erbașu și Terra Gaz Construct la proiectarea și executarea lucrărilor de modernizare a stadionului Steaua București pentru suma de 210 milioane de lei fără TVA.  Lucrările au fost finalizate în noiembrie 2020.  Tot în 2018, aceeași asociere a câștigat și execuția Stadionului „Valentin Stănescu” din Giulești, pentru suma de 98.318.052,23 lei fără TVA.  Arena care include 570 de încăperi, 8 săli de antrenament, hotel și pistă de atletism a fost finalizată în anul 2021.  

Concelex are în lucru modernizarea clădirii „Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice București,  sediul Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, iar la finalul anului 2021 a câștigat un contract pentru construirea celui mai mare cămin studențesc din România pentru Universitatea de Vest din Timișoara, în suprafață de 4128 m². 

Alte lucrări executate de Concelex sunt rețeaua de supermarket-uri și depozitul logistic Billa din România, Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” din București sau Maritimo Shopping Center din Constanța. Compania se numără printre executanții lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor din București.  A executat lucrările de construcție ale Catedralei Ortodoxe din München.

Proiecte rezidențiale 
Între 2005 și 2008, Concelex a construit proiectul imobiliar Orhideea Gardens, cu 5 blocuri de apartamente. În 2018, Concelex s-a asociat cu societatea Erbașu în vederea construirii proiectului rezidențial Arbo Residence la Mogoșoaia. Acesta este prevăzut a avea 1000 de apartamente.  Parcului 20 reprezintă un alt proiect rezidențial în care antreprenor general este Concelex. La finalizare, construcția va avea 485 de apartamente. Proiectul Colina Lac, situat în zona Săftica - Balotești, cuprinde într-o primă fază 112 case și este prevăzut a avea la finalizare 800 de locuințe.

Sustenabilitate 
În 2016, Concelex a fost primul antreprenor general din România care a primit certificatul „Carbon neutral” din partea Alcott datorită investiției într-un număr echivalent de credite de carbon cu emisiile proprii.  În anul 2020, Concelex a fost singura companie de construcții din România care și-a neutralizat emisiile de carbon.

Controverse 
Concelex a depus o contestație la licitația privind modernizarea Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, în valoare de 2148 miliarde de lei, câștigată inițial de asocierea Aduro Impex - Bog’Art - Strabag, reclamând favorizarea câștigătorilor. Presa a menționat că Strabag este o companie controlată, prin interpuși, de către Oleg Deripaska, apropiat al lui Vladimir Putin.

Cifre cheie 
Concelex a raportat o cifră de afaceri de 74.000.000 de euro în 2020. Compania a utilizat în proiectele sale forță de muncă din Vietnam, Uganda sau Republica Moldova, asigurând muncitorilor cazare și masă.

Legături externe 
concelex.ro - site web oficial

Concelex pe Facebook

Concelex pe Instagram

Concelex pe YouTube

Referințe

Bibliografie 

 IBF Focus, Top 100 antreprenori generali în construcții, ediția a XI-a, București, 2021, ediție electronică.
 IBF Focus, Top 100 antreprenori generali în construcții, ediția 8, București, 2018, ediție electronică.
 Intact Media Group, Români care dezvoltă România, București, 2021.

Companii de construcții din România
Companii private din România
Companii din București